Revúca – miasto na Słowacji
 Revúca – powiat na Słowacji
 Revúca – rzeka na Słowacji